Concilie van Pisa (1409)
 Concilie van Pisa (1511)